Miroslav ist ein männlicher Vorname.

Herkunft 
Miroslav ist ein slawischer Personenname, der zuerst auf dem Balkan erwähnt wurde.

Bedeutung 
Die Bedeutung ist unklar.
Möglich ist eine Umkehrung des älteren Namens Sławomir (806).

Mir- ist eine Ableitung vom germanischen -mer für berühmt, sagenhaft, wie bei Walamer u. a.
Die Bedeutung von -slaw ist unklar, vielleicht von sclavus Slawe.

Die Formen mir für Welt, Frieden und slawa für Ehre, Ruhm sind wahrscheinlich spätere Angleichungen und Deutungen.

Varianten 
 Miroslaw
 Miro, Kurzform
 Mirko, mögliche Kurzform

Namensträger

Miroslav 
 Miroslav (Kroatien) († 949), König von Kroatien
 Miroslav Blažević (1935–2023), kroatischer Fußballtrainer
 Miroslav Duch (* 1979), tschechischer Skibergsteiger
 Miroslav Klose (* 1978), deutscher Fußballspieler
 Miroslav Leitner (* 1966) slowakischer Skibergsteiger
 Miroslav Milošević (* 1985), österreichischer Fußballspieler
 Miroslav Nemec (* 1954), deutscher Schauspieler kroatischer Abstammung
 Miroslav Pajic (* 1974/75), deutscher Techno-Produzent und DJ, siehe Miro Pajic
 Miroslav Šatan (* 1974), slowakischer Eishockeyspieler
 Miroslav Štěpánek (* 1990), tschechischer Fußballspieler
 Miroslav Stevanović (* 1990), bosnischer Fußballspieler

Miroslaw 
 Miroslaw Antonow (* 1986), bulgarischer Fußballspieler
 Miroslaw Barnjaschew (* 1985), bulgarischer Wrestler, siehe Rusev
 Miroslaw Kenanow (* 1988), bulgarischer Biathlet
 Miroslaw Kostadinow (* 1976), bulgarischer Sänger und Komponist
 Miroslaw Najdenow (* 1968), bulgarischer Politiker

Siehe auch 
 Miroslav-Evangelium
 Miroslavas
 Miloslaw

Tschechischer Personenname
Männlicher Vorname
Slowakischer Personenname
Kroatischer Personenname
Bosnischer Personenname